Žofie Vilemína Sasko-Kobursko-Saalfeldská (9. srpna 1693, Saalfeld – 4. prosince 1727, Rudolstadt) byla sasko-kobursko-saalfeldskou princeznou a sňatkem schwarzbursko-rudolstadtskou kněžnou.

Život 
Žofie Vilemína se narodila jako nejstarší dcera vévody Jana Arnošta IV. Sasko-Kobursko-Saalfeldského a jeho druhé manželky Šarloty Johany Waldecko-Wildungenské, dcery hraběte Josiáše II. Waldecko-Wildungenského.

8. února 1720 se princezna v Saalfeldu provdala za knížete Fridricha Antonína Schwarzbursko-Rudolstadtského. Pouto mezi oběma rodinami bylo posíleno o tři roky později, když se její bratr František Josiáš oženil se sestrou jejího manžela, Annou Žofií Schwarzbursko-Rudolstadtskou. Úzké pouto s velmi zbožným rudolstadtským dvorem znamenalo také oporu pietismu v Sasko-Koburg-Saalfeldu. Nevlastní bratr Žofie Vilemíny, vévoda Kristián Arnošt II., tento vývoj podpořil.

Potomci 
Žofie Vilemína měla s manželem Fridrichem Antonínem tři děti:

 1. Jan Fridrich Schwarzbursko-Rudolstadtský (8. 1. 1721 Rudolstadt – 10. 7. 1767 tamtéž), kníže schwarzbursko-rudolstadtský od roku 1744 až do své smrti
 ⚭ 1744 Bernardina Kristýna Sasko-Výmarská (5. 5. 1724 Výmar – 5. 6. 1757 Rudolstadt)
 2. Žofie Vilemína Schwarzbursko-Rudolstadtská (*/† 1723)
 3. Žofie Albertina Schwarzbursko-Rudolstadtská (1724–1799)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 9. srpna
Narození v roce 1693
Narození v Durynsku
Úmrtí 4. prosince
Úmrtí v roce 1727
Úmrtí v Durynsku
Wettinové
Schwarzburgové
Německé princezny
Ženy